Deichfuß ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Deichfuß (* 1962), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Horst Deichfuß (1925–1989), deutscher Schriftsteller